L'expression chapelle Notre-Dame-du-Rosaire peut faire référence à :
 Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire à Belpech ;
 Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire à Lille ;
 Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire à Roanne.

Voir aussi 
 
 
 

NotreDameRosaire
~